

Persone
 Alessameno – generale della lega etolica
 Alessameno di Teo – discepolo di Socrate

Altro
 Graffito di Alessameno – inscrizione romana risalente ai primi secoli d.C.